Loyalties – film del 1933 diretto da Basil Dean, Thorold Dickinson
Loyalties – film tv del 1948 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Loyalties – film documentario del 1999 diretto da Lesley Ann Patten